Cinclidium é um género de ave da família Muscicapidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Cinclidium diana
 Cinclidium frontale
 Cinclidium leucurum

Muscicapidae
Géneros de aves